Le Championnat de squash du British Open féminin 1989 est l'édition 1989 du British Open qui se déroule au Centre de conférences de Wembley à Londres du 10 au 17 avril 1989. 

La tête de série  Susan Devoy remporte le titre face à Martine Le Moignan.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open masculin 1989
 British Open

féminin 1989
British Open féminin
Sport en Angleterre en 1989
Sport en avril 1989
Compétition de squash à Londres